Kaili peut désigner :

Patronyme 
 Éva Kaïlí (née en 1978), journaliste et femme politique politique grecque.

Prénom 
 Kaili Lukan (née en 1994), joueuse canadienne de rugby à sept.

Toponymes 
 Kaili, ville chinoise de la province de Guizhou ;
 Formation de Kaili, site paléontologique situé en Chine, du nom de cette ville.

Voir aussi 
 Langues kaili-pamona, un sous-groupe de langues austronésiennes parlées en Indonésie.